Indonesië
 Guluk Guluk (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Guluk Guluk (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java